Платанья́с () — община (дим) в Греции на северо-западе острова Крит на побережье Критского моря в периферийной единице Ханья в периферии Крит. Население  жителей по переписи 2011 года. Площадь 491,78 квадратного километра. Плотность 34,31 человека на квадратный километр. Административный центр — Ерани. Димархом на местных выборах 2014 года избран Иоанис Маландракис ().

Создана по программе «Каподистрия» в 1997 году (). В 2010 году () по программе «Калликратис» в состав общины вошли упразднённые общины Вукольес, Колимвари и Мусури. Община названа по малому городу Платаньяс.

География 

Община Платаньяс находится на острове Крит в северной части периферийной единицы Ханья. Включает в себя полуостров Родопос, побережье залива Ханья и центральную часть периферийной единицы Ханья у подножья хребта Лефка-Ори.

Административное деление 

Община (дим) Платаньяс делится на 4 общинные единицы.

Примечания

Ссылки 

 

Димы Крита
Ханья